Nationaal Socialistisch Studentenfront, een nationaalsocialistische studentenorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 National Shooting Sports Foundation, een Amerikaanse wapenbrancheorganisatie
 National Social Security Fund, een nationaal sociale zekerheidsfonds in verschillende landen:
 National Social Security Fund (China)
 National Social Security Fund (Kenia)
 National Social Security Fund (Oeganda) 
 National Social Security Fund (Tanzania)